Гледен:

 Гледен — древний город, располагавшийся на горе Гледен.
 Гледен — гора в Великоустюгском районе вологодской области.